

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Hilderik II., kralj Franaka od 673. – 675. godine (* 653.)

Vanjske poveznice